Володимир Вікторович Дичко ( 7 вересня 1972, Комсомольське, Донецька область, УРСР) — радянський та український футболіст, захисник.

Життєпис 
У 1990 році розпочав футбольну кар'єру в харківському «Маяку». У серпні 1993 року провів 2 матчі в футболці сумського «Агротехсервісу», після чого став гравцем «Кременя». Влітку 1995 року був запрошений до полтавської «Ворскли». У 2000 році захищав кольори клубів «Електрон» (Ромни) та «Нафтовик» (Охтирка). На початку 2001 року виїхав до Білорусі, де підписав контракт з ФК «Гомель». За півроку повернувся до України, де в сезоні 2001/02 років захищав кольори маріупольського «Металурга». Потім виїхав до Казахстану, де виступав у клубах «Ордабаси» та «Кайсар». Під час зимової перерви сезону 2005/06 років перейшов до кіровоградської «Зірки». Влітку 2006 року повернувся до кременчуцького «Кременя». У січні 2009 року в пресі з'явилася інформація про завершення кар'єри гравця Володимиром. Проте гравець продовжив виступи в кременчуцькому клубі до 2011 року.

Досягнення 
  Вища ліга чемпіонату України
  Бронзовий призер (1): 1997

Статистика виступів

Примітки

Посилання 
 Статистика виступів на офіційному сайті ФФУ 
 
 
 
 
 
 Профіль гравця на сайті soccerpunter.com
 Профіль гравця на сайті footballdatabase.eu
 Профіль гравця на сайті worldfootball.net
 Профіль гравця на сайті «УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)»
 Профіль тренера на сайті «УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)»
 Профіль гравця на сайті meczyki.pl
 Профіль гравця на сайті sport.de

Уродженці Кальміуського
Радянські футболісти
Українські футболісти
Українські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Білорусі
Футбольні легіонери в Казахстані
Футболісти «Олімпіка» (Харків)
Футболісти «Агротехсервіса»
Футболісти «Кременя»
Футболісти «Ворскли»
Футболісти «Ворскли-2»
Футболісти «Електрона» (Ромни)
Футболісти «Нафтовика-Укрнафта»
Футболісти «Гомеля»
Футболісти «Маріуполя»
Футболісти «Іллічівця-2»
Футболісти «Ордабаси»
Футболісти «Кайсара»
Футболісти «Зірки» (Кропивницький)
Футболісти «Металіста» (Харків)